Кайентахелис () — вид вымерших пресмыкающихся из клады тестудинат. Типовой и единственный вид в роде Kayentachelys. Жил в начале юрского периода ( назад). Окаменелые остатки вида найдены в отложениях формации Кайента на севере штата Аризона (США). Карапакс был длиной 60 см и шириной 50 см. Кайентахелис жил в небольших реках.

Примечания 

Вымершие черепахи
†
Пресмыкающиеся юрского периода
Фоссилии, описанные в 1987 году